Rafael Nadal era il detentore degli ultimi cinque titoli, ma è stato sconfitto ai quarti da Novak Đoković.

Stan Wawrinka ha sconfitto in finale Novak Đoković per 4-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (finale)
  Roger Federer (quarti di finale) 
  Andy Murray (semifinale) 
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale) 
  Rafael Nadal (quarti di finale) 
  David Ferrer (quarti di finale) 
  Stan Wawrinka (campione)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Feliciano López (primo turno)
  Gilles Simon (quarto turno)
  Gaël Monfils (quarto turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale) 
  Kevin Anderson (terzo turno)
  John Isner (secondo turno)

  David Goffin (terzo turno) 
  Tommy Robredo (secondo turno) 
  Roberto Bautista Agut (secondo turno) 
  Richard Gasquet (quarto turno) 
  Pablo Cuevas (terzo turno) 
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno) 
  Leonardo Mayer (terzo turno) 
  Ernests Gulbis (secondo turno) 
  Ivo Karlović (primo turno) 
  Guillermo García López (primo turno) 
  Bernard Tomić (secondo turno) 
  Fabio Fognini (secondo turno) 
  Nick Kyrgios (terzo turno) 
  Adrian Mannarino (primo turno) 
  Viktor Troicki (secondo turno) 
  Fernando Verdasco (secondo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilashvili (primo turno)
  Igor Sijsling (primo turno)
  Andrea Arnaboldi (secondo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)
  Luca Vanni (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Christian Lindell (primo turno)

  Stéphane Robert (primo turno) 
  Kimmer Coppejans (primo turno) 
  Germain Gigounon (primo turno) 
  Kyle Edmund (secondo turno) 
  Gastão Elias (primo turno) 
  Matthias Bachinger (primo turno) 
  Illja Marčenko (primo turno) 
  Michael Berrer (primo turno)

Wildcard 

  Maxime Hamou (primo turno)
  Quentin Halys (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (terzo turno)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

  Nicolas Mahut (terzo turno) 
  Lucas Pouille (primo turno) 
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno) 
  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2015
ATP World Tour 2015